Direktkval till Svenska Hockeyligan 2019 bestod två matchserier mellan lag från Hockeyallsvenskan och Svenska Hockeyligan och resulterade i att IK Oskarshamn och Leksands IF kvalificerade sig för Svenska Hockeyligan 2019/2020. Kvalificerade lag var Mora IK och Timrå IK från SHL och IK Oskarshamn (vinnare av Hockeyallsvenska finalen) och Leksands IF (vinnare av playoff) från Hockeyallsvenskan.

Direktkvalet spelas som två matchserier som avgörs i bäst av 7 matcher, vinnaren i den allsvenska finalen möter lag 14 från SHL och vinnaren i playoff möter lag 13 från SHL. SHL-lagen har eventuell hemmafördel. Segrarna kvalificerar sig för SHL 2019/2020 och förlorarna blev klara för Hockeyallsvenskan 2019/2020.

Timrå IK - IK Oskarshamn

Mora IK - Leksands IF

Referenser

Sport i Sverige 2019
Ishockeysäsongen 2018/2019
2019